Vom 2. bis 23. November 2018 wurde in Chanty-Mansijsk, Russland, die zweite Schachweltmeisterschaft der Frauen dieses Jahres gespielt, ein K.-o.-Turnier mit 64 Spielerinnen. Sie folgte auf die Schachweltmeisterschaft der Frauen 2018 vom Mai, die als Zweikampf ausgetragen worden war. Die dort ermittelte Weltmeisterin Ju Wenjun erhielt für diese zweite WM keine Sonderrechte. Hauptschiedsrichter war Igor Bolotinski aus Russland.

Ju Wenjun gewann das Finale im Tiebreak gegen Jekaterina Lagno und behielt somit ihren WM-Titel, den sie später in der Schachweltmeisterschaft der Frauen 2020 erneut verteidigte.

Modalitäten

Spielerinnen 
Die 64 Teilnehmerinnen waren (Format: Name, FIDE-Titel, Elo-Zahl im Oktober 2018):

Die Spielerinnen qualifizierten sich über kontinentale Meisterschaften, die Elo-Zahl, vorherige Weltmeisterschaften, Jugend-Weltmeisterschaften etc. Die Ex-Weltmeisterin und Weltranglistenerste Hou Yifan nahm nicht teil. Die deutsche Internationale Meisterin Elisabeth Pähtz schied überraschend schon in der ersten Runde gegen die Iranerin Mobina Alinasab aus.

Preisgelder

Der Weg ins Finale

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finale 

Die als Nummer 1 gesetzte amtierende Weltmeisterin Ju Wenjun erreichte ohne Tiebreak das Finale gegen Jekaterina Lagno, die aktuelle Nummer 4 der Weltrangliste.

Verlauf 
Nach einem Auftaktremis verlor Ju mit den schwarzen Steinen ein Turm-Läufer-Endspiel mit ungleichfarbigen Läufern. Die dritte Partie sah Ju mit zuletzt zwei Mehrbauern in einem Remisendspiel. In der vierten Partie wurde Lagno von ihrer Gegnerin überspielt und musste sich kurz vor dem Matt geschlagen geben, sodass es zum Tiebreak kam. Die beiden 25-Minuten-Partien (mit 10 s Zeitzugabe pro Zug) endeten remis. Beide 10-Minuten-Partien (mit ebenfalls 10 s Zeitzugabe pro Zug) konnte Ju Wenjun gewinnen und damit ihren Titel verteidigen.

Tabelle

Langpartien

1. Partie 

 Ju Wenjun – Jekaterina Lagno ½:½
 Chanty-Mansijsk, 19. November 2018
 Königsindische Verteidigung, E61
 1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 Lg7 4. g3 c6 5. e4 d5 6. cxd5 cxd5 7. e5 Se4 8. Sge2 Sc6 9. Lg2 Lg4 10. f3 Sxc3 11. Sxc3 Le6 12. f4 Db6 13. Lxd5 Td8 14. Lxe6 fxe6 15. Le3 Dxb2 16. Se2 Lh6 17. Lf2 g5 18. Tb1 Da3 19. Db3 Da5+ 20. Kf1 gxf4 21. gxf4 Tf8 22. Df3 Dxa2 23. Kg2 Dd5 24. Dxd5 Txd5 25. Txb7 Lxf4 26. Tc7 Sd8 27. Txa7 Td7 28. Ta8 Tb7 29. Tha1 Lh6 30. T1a2 Kf7 31. Tc2 Kg6 32. Ta3 Kg7 33. Tg3+ Kf7 34. Tf3+ Ke8 35. Th3 Tg8+ 36. Tg3 ½:½

2. Partie 

 Jekaterina Lagno – Ju Wenjun 1:0
 Chanty-Mansijsk, 20. November 2018
 Réti-Eröffnung, A05
 1. Sf3 Sf6 2. g3 d5 3. Lg2 c5 4. 0–0 Sc6 5. d4 e6 6. c4 dxc4 7. dxc5 Dxd1 8. Txd1 Lxc5 9. Sfd2 Sa5 10. Sa3 Lxa3 11. bxa3 0–0 12. Se4 e5 13. Ld2 Sxe4 14. Lxe4 Sc6 15. Lc3 Le6 16. Lxc6 bxc6 17. Lxe5 Tfd8 18. Lc3 f6 19. f3 Kf7 20. Kf2 Txd1 21. Txd1 Tb8 22. g4 c5 23. h4 h6 24. a4 Ke7 25. a5 Tb7 26. Tg1 Td7 27. g5 hxg5 28. hxg5 Kf7 29. gxf6 gxf6 30. Th1 Kg7 31. Tb1 Kf7 32. Tb5 Tc7 33. Tb8 Te7 34. Th8 Kg6 35. Tf8 Tf7 36. Tg8+ Kh7 37. Td8 Kg6 38. Td6 Te7 39. Tc6 Kf7 40. Txc5 Td7 41. Tc6 f5 42. Ke3 Te7 43. Kf4 Td7 44. Tc5 Td8 45. Tb5 Td7 46. a6 Kg6 47. Ke5 Te7 48. Tb7 Te8 49. Txa7 Lf7+ 50. Kd4 Txe2 51. a4 Te6 52. Kc5 Be8 53. Tg7+ Kh6 54. a7 Ta6 55. Te7 Tc6+ 56. Kb4 Tc8 57. Tb7 Ta8 58. Tb8 Lc6 59. Tb6 1:0

3. Partie 

 Ju Wenjun – Jekaterina Lagno ½:½
 Chanty-Mansijsk, 21. November 2018
 Königsindische Verteidigung, E70
 1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 Lg7 4. e4 d6 5. Ld3 0–0 6. Sge2 c5 7. d5 e6 8. Lg5 h6 9. Lh4 exd5 10. Sxd5 g5 11. Lg3 Sxd5 12. cxd5 Lxb2 13. h4 g4 14. Tb1 Lg7 15. 0–0 Te8 16. Sf4 c4 17. Lxc4 Txe4 18. Ld3 Te5 19. f3 h5 20. Le2 Dd7 21. Tb4 Sa6 22. Te4 Txe4 23. fxe4 Sc5 24. e5 dxe5 25. Sxh5 Se4 26. Le1 f5 27. Sxg7 Dxg7 28. Ld3 Ld7 29. Lxe4 fxe4 30. Bg3 Tf8 31. Te1 Lb5 32. Db3 Ld3 33. d6+ Df7 34. Dc3 De6 35. Dxe5 Dxe5 36. Lxe5 Kf7 37. g3 Ke6 38. Lf4 b5 39. h5 a5 40. h6 b4 41. Tc1 a4 42. Tc7 b3 43. axb3 axb3 44. Te7+ Kd5 45. Tb7 e3 46. Txb3 Ke4 47. Kg2 e2 48. Tb4+ Kd5 49. Kf2 Te8 50. Ld2 Tf8+ 51. Lf4 Te8 52. Ld2 Tf8+ 53. Tf4 Txf4+ 54. Lxf4 Ke6 55. Ke1 Kd7 56. Le5 Ke6 57. Kd2 Kd7 58. Lc3 e1D+ 59. Kxe1 Kxd6 60. Kd2 Lh7 61. Ke3 Ke6 62. Kf4 Kf7 63. Kxg4 Lc2 64. Kf4 Lb1 65. g4 Lc2 66. g5 Lb1 67. Ke5 Lc2 68. Kd6 Lb1 ½:½

4. Partie 

 Jekaterina Lagno – Ju Wenjun 0:1
 Chanty-Mansijsk, 22. November 2018
 Sizilianische Verteidigung (Rossolimo-Variante), B31
 1. e4 c5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 g6 4. 0–0 Lg7 5. Te1 e5 6. a3 Sge7 7. Sc3 0–0 8. Lc4 d6 9. d3 h6 10. Sd5 Kh7 11. c3 f5 12. exf5 gxf5 13. b4 Sg6 14. b5 Sa5 15. La2 Le6 16. Da4 b6 17. Ld2 Tg8 18. Tad1 Dd7 19. Sh4? Lh8 20. Sxg6 Txg6 21. Dh4 Tag8 22. g3 Df7 23. c4 Lf6 24. Sxf6+ Txf6 25. f4 Tg4 26. Dh3 Tfg6 27. Tf1 Dg7 28. Kh1 Lc8 29. Dh5 Lb7+ 30. Kg1 Txg3+ 31. hxg3 Txg3+ 32. Kf2 Tg2+ 0:1

Tiebreak 
 23. November 2018

Schnellschach-Partie 1 

 Ju Wenjun – Jekaterina Lagno ½:½
 Angenommenes Damengambit, D20
 1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. e4 Sf6 4. e5 Sd5 5. Lxc4 Sb6 6. Ld3 Sc6 7. Se2 Lg4 8. f3 Lh5 9. Sbc3 e6 10. Le3 Lg6 11. Lb5 Le7 12. Lxc6+ bxc6 13. Sf4 Lf5 14. De2 0–0 15. 0–0 h6 16. Tac1 Dd7 17. Tfd1 a5 18. Se4 Sd5 19. Sc5 Lxc5 20. Txc5 Sxf4 21. Lxf4 Tfb8 22. Dd2 Tb5 23. Txb5 cxb5 24. Tc1 a4 25. a3 c6 26. Tc5 Tc8 27. h3 Lg6 28. Le3 Lf5 29. Dc1 Ld3 30. Tc3 Lg6 31. Kf2 Lf5 32. h4 h5 33. Dd2 Dd5 34. Tc5 Db3 35. Dc3 Dxc3 36. Txc3 Kf8 37. Kg3 Ke8 38. Kf4 Kd7 39. g4 Lg6 40. Tc1 Tb8 41. Tg1 Th8 42. Lf2 Tg8 43. Le1 Th8 44. Tg2 Tg8 45. gxh5 Lxh5 46. Tg5 g6 47. Lb4 Th8 48. Lc5 Ke8 49. Tg3 Th7 50. Tg1 Kd7 51. Lb4 Th8 52. Te1 Tg8 53. Te3 g5+ 54. hxg5 Lg6 55. Te1 Th8 56. Kg3 Lf5 57. Ld2 Th3+ 58. Kg2 Th4 59. Le3 Th8 60. Tc1 Lh3+ 61. Kg3 Lf5 62. Lf2 Th3+ 63. Kg2 Th5 64. Le3 Lh3+ 65. Kg3 Lf5 66. Kg2 Lh3+ 67. Kg3 Lf5 68. Kg2 ½:½

Schnellschach-Partie 2 

 Jekaterina Lagno – Ju Wenjun ½:½
 Réti-Eröffnung, A07
 1. Sf3 d5 2. g3 Sf6 3. Lg2 c5 4. 0–0 Sc6 5. d4 e6 6. c4 dxc4 7. dxc5 Dxd1 8. Txd1 Lxc5 9. Sbd2 c3 10. bxc3 0–0 11. Sb3 Le7 12. c4 Ld7 13. Lb2 Tfd8 14. Sfd4 Tac8 15. Sb5 b6 16. Sd6 Lxd6 17. Txd6 Le8 18. Td3 Sb4 19. Txd8 Txd8 20. Lc3 a5 21. Sd2 Lc6 22. a3 Lxg2 23. axb4 axb4 24. Lxb4 Lb7 25. f3 Ta8 26. Txa8+ Lxa8 27. Kf2 Sd7 28. Ke3 f6 29. Se4 Kf7 30. Sd6+ Ke7 31. Sc8+ Kd8 32. Sxb6 Sxb6 33. La5 Kc7 34. c5 Kc6 35. Lxb6 Kd7 36. g4 e5 37. f4 exf4+ 38. Kxf4 Ke6 39. h4 g6 40. g5 f5 41. Lc7 Lb7 42. Ld6 Lc6 43. Kg3 Lb7 44. h5 La6 45. hxg6 hxg6 46. Kf3 Lb7+ 47. Ke3 Lc6 48. Kd4 Lb7 49. Kc3 Lc6 50. Kb4 Kd7 51. Ka5 Ld5 ½:½

10-Minuten-Blitzpartie 1 

 Jekaterina Lagno – Ju Wenjun 0:1
 Réti-Eröffnung, A07
 1. Sf3 d5 2. g3 Sf6 3. Lg2 c5 4. 0–0 Sc6 5. d3 g6 6. Sc3 Lg7 7. e4 dxe4 8. dxe4 Lg4 9. Le3 Sd7 10. h3 Lxf3 11. Lxf3 0–0 12. Lg2 Sb6 13. Lxc5 Sc4 14. Sd5 Sxb2 15. Sxe7+ Sxe7 16. Dxd8 Tfxd8 17. Lxe7 Td2 18. Tac1 Tc8 19. Lg5 Tdxc2 20. Txc2 Txc2 21. Tc1 Txc1+ 22. Lxc1 Ld4 23. Lf1 Sd1 24. Kg2 Sxf2 25. Kf3 Sd1 26. Lc4 Sc3 27. Ld2 Sa4 28. Ld5 b6 29. Lf4 Sc3 30. Lb3 Kg7 31. e5 a5 32. e6 fxe6 33. Lxe6 b5 34. Lc7 Kf6 35. Ld7 a4 36. La5 Sxa2 37. Lxb5 a3 38. Ke4 Lb2 39. Lc4 Sc1 40. Ld2 a2 41. Lxa2 Sxa2 42. Kd3 Lc1 43. La5 La3 44. Kc2 Lb4 45. Ld8+ Le7 46. La5 Sb4+ 47. Kd2 Ld6 48. g4 Sc6 49. Lb6 Ke5 0:1

10-Minuten-Blitzpartie 2 

 Ju Wenjun – Jekaterina Lagno 1:0
 Damenbauernspiel, A41
 1. d4 d6 2. Sf3 g6 3. e4 Lg7 4. Lc4 e6 5. 0–0 Se7 6. a4 0–0 7. c3 Sd7 8. a5 Tb8 9. De2 b6 10. axb6 axb6 11. Lf4 Lb7 12. Sbd2 h6 13. h4 Sf6 14. Lg3 d5 15. exd5 Sfxd5 16. Le5 Sf5 17. Lxg7 Kxg7 18. g3 Sf6 19. La6 La8 20. Ld3 Sd6 21. Tfd1 Sd7 22. Se4 Sf5 23. Sed2 g5 24. hxg5 hxg5 25. Le4 Df6 26. Lxa8 Txa8 27. Txa8 Txa8 28. Kg2 Th8 29. Th1 Txh1 30. Kxh1 Sd6 31. Se5 Dh6+ 32. Kg2 Sf6 33. Sdf3 Sfe4 34. Sh2 Dg6?? 35. Sxg6 1:0

Weblinks 
 Website der Frauen-Schachweltmeisterschaft 2018
 Women's World Championship Knockout Tournament (2018) – alle Partien bei: chessgames.com

Einzelnachweise 

2018
Frauenschachturnier
Schachwettbewerb in Chanty-Mansijsk
Weltmeisterschaft der Frauen